4-й розыгрыш мужской волейбольной Евролиги — международного турнира по волейболу среди мужских национальных сборных стран-членов ЕКВ — прошёл с 25 мая по 8 июля 2007 года в 26 городах 12 стран с участием 12 команд. Финальный этап был проведён в Портимане (Португалия). Победителем турнира стала сборная Испании.

Команды-участницы 
Бельгия, Германия, Греция, Испания, Латвия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Чехия.

Система проведения розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном этапе 12 команд-участниц были разбиты на три группы. В группах команды играли с разъездами в два круга спаренными матчами. Победители групповых турниров и сборная Португалии (хозяин финала) вышли в финальный этап и по системе плей-офф разыграли призовые места.

Предварительный этап

Группа А 

26—27 мая.  Лёвен.
 Бельгия — Германия 0:3 (19:25, 20:25, 18:25); 3:2 (25:21, 21:25, 25:23, 19:25, 16:14).

26—27 мая.  Роттердам.
 Нидерланды — Испания 3:2 (25:21, 21:25, 25:23, 19:25, 16:14); 1:3 (14:25, 25:22, 16:25, 18:25).

1—2 июня.  Ольденбург.
 Германия — Нидерланды 3:2 (25:23, 25:23, 22:25, 23:25, 15:9); 0:3 (22:25, 19:25, 20:25).

2—3 июня.  Вальядолид.
 Испания — Бельгия 3:2 (20:25, 25:12, 22:25, 25:20, 15:12); 3:0 (25:22, 25:12, 25:21).

8,10 июня.  Сьюдад-Реаль (8), Пуэртояно (10).
 Испания — Германия 2:3 (25:23, 25:17, 26:28, 22:25, 13:15); 2:3 (25:20, 25:21, 22:25, 19:25, 12:15).

9—10 июня.  Лёвен.
 Бельгия — Нидерланды 0:3 (19:25, 22:25, 14:25); 3:1 (21:25, 25:14, 25:14, 25:18).

16—17 июня.  Роттердам.
 Нидерланды — Бельгия 3:0 (25:23, 25:22, 25:19); 3:0 (26:24, 25:21, 25:18).

16—17 июня.  Цвиккау.
 Германия — Испания 3:0 (25:16, 25:17, 25:20); 0:3 (22:25, 15:25, 22:25).

23—24 июня.  Лёвен.
 Бельгия — Испания 0:3 (25:27, 13:25, 23:25); 2:3 (25:22, 24:26, 15:25, 25:18, 13:15).

23—24 июня.  Роттердам.
 Нидерланды — Германия 0:3 (25:27, 18:25, 20:25); 3:2 (22:25, 25:16, 21:25, 25:22, 17:15).

29 июня, 1 июля.  Трир.
 Германия — Бельгия 3:2 (21:25, 22:25, 27:25, 25:22, 17:15); 3:1 (25:17, 23:25, 25:17, 25:22).

30 июня—1 июля.  Онтеньенте.
 Испания — Нидерланды 3:0 (25:21, 25:23, 25:22); 3:1 (22:25, 25:22, 25:21, 27:25).

Группа В 

26—27 мая.  Свитави.
 Чехия — Греция 3:2 (25:19, 19:25, 25:22, 22:25, 15:12); 0:3 (23:25, 22:25, 23:25).

26—27 мая.  Повуа-де-Варзин.
 Португалия — Словения 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 29:31); 3:1 (25:20, 24:26, 25:23, 25:23).

1—2 июня.  Пеания.
 Греция — Словения 0:3 (20:25, 22:25, 18:25); 3:2 (19:25, 25:21, 23:25, 25:18, 15:10).

2—3 июня.  Пльзень.
 Чехия — Португалия 1:3 (23:25, 25:22, 14:25, 21:25); 0:3 (22:25, 22:25, 20:25).

8—9 июня.  Любляна.
 Словения — Чехия 3:2 (25:18, 24:26, 21:25, 25:18, 15:9); 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).

9—10 июня.  Повуа-де-Варзин.
 Португалия — Греция 3:0 (25:22, 25:19, 26:24); 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

15—16 июня.  Пеания.
 Греция — Португалия 3:1 (25:18, 25:19, 18:25, 27:25); 3:1 (23:25, 25:17, 25:23, 25:19).

16—17 июня.  Яблонец-над-Нисоу.
 Чехия — Словения 1:3 (22:25, 17:25, 25:22, 18:25); 2:3 (20:25, 19:25, 25:19, 25:21, 12:15).

22—23 июня.  Ново-Место.
 Словения — Греция 3:0 (25:15, 26:24, 25:17); 3:2 (25:27, 25:23, 25:16, 22:25, 15:10).

23—24 июня.  Повуа-де-Варзин.
 Португалия — Чехия 0:3 (19:25, 17:25, 28:30); 3:2 (22:25, 25:23, 16:25, 26:24, 15:10).

29—30 июня.  Пеания.
 Греция — Чехия 0:3 (26:28, 21:25, 23:25); 3:0 (25:21, 26:24, 25:22).

30 июня—1 июля.  Марибор.
 Словения — Португалия 2:3 (25:22, 25:23, 18:25, 18:25, 13:15); 3:2 (17:25, 27:25, 25:18, 22:25, 15:12).

Группа С 

25—26 мая.  Плоешти.
 Румыния — Турция 0:3 (20:25, 17:25, 21:25); 2:3 (29:27, 22:25, 25:22, 19:25, 12:15).

26—27 мая.  Валмиера.
 Латвия — Словакия 1:3 (20:25, 25:22, 26:28, 17:25); 1:3 (23:25, 25:23, 20:25, 20:25).

2—3 июня.  Конья.
 Турция — Латвия 3:1 (28:26, 22:25, 25:21, 25:20); 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 21:25, 15:10).

2—3 июня.  Попрад.
 Словакия — Румыния 3:1 (21:25, 25:16, 36:34, 25:21); 3:1 (33:31, 25:27, 25:15, 25:22).

8—9 июня.  Попрад.
 Словакия — Турция 2:3 (33:35, 29:27, 23:25, 25:17, 12:25); 3:1 (25:16, 22:25, 25:23, 25:23).

9—10 июня.  Рига.
 Латвия — Румыния 3:1 (25:21, 28:26, 2225, 25:22); 2:3 (27:25, 23:25, 23:25, 25:15, 14:16).

15—16 июня.  Плоешти.
 Румыния — Латвия 3:2 (25:20, 23:25, 25:23, 22:25, 16:14); 3:2 (22:25, 24:26, 26:24, 25:23, 17:15).

16—17 июня.  Стамбул.
 Турция — Словакия 2:3 (19:25, 25:21, 25:23, 25:27, 12:15); 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

22—23 июня.  Левице.
 Словакия — Латвия 3:0 (25:20, 25:21, 25:23); 3:0 (25:21, 25:23, 25:14).

23—24 июня.  Анкара.
 Турция — Румыния 3:0 (25:21, 25:22, 25:16); 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).

29—30 июня.  Плоешти.
 Румыния — Словакия 2:3 (25:23, 20:25, 25:23, 21:25, 12:15); 2:3 (19:25, 21:25, 27:25, 25:18, 11:15).

30 июня—1 июля.  Рига.
 Латвия — Турция 3:1 (25:23, 15:25, 25:23, 25:17); 2:3 (25:23, 12:25, 20:25, 31:29, 10:15).

Финальный этап 
 Портиман

Полуфинал 
7 июля
 Испания — Словения 3:1 (23:25, 25:22, 25:18, 25:23)
 Португалия — Словакия 3:1 (25:21, 20:25, 25:21, 25:23)

Матч за 3-е место 
8 июля
 Словакия — Словения 3:1 (25:18, 20:25, 25:19, 25:18).

Финал 
8 июля
 Испания — Португалия 3:2 (21:25, 25:18, 25:22, 19:25, 20:18).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Испания: Ибан Перес Мансанарес, Хосе Луис Лобато Арельяно, Мануэль Севильяно Каналс, Франсиско Родригес, Альфонсо Флорес Пенья, Мигель Анхель Фаласка Фернандес, Хосе Хавьер Субиела, Гильермо Фаласка Фернандес, Хосе Луис Мольто, Хулиан Гарсия Торрес, Энрике де ла Фуэнте Сантос, Исраэль Родригес Кальдерон. Главный тренер — Андреа Анастази.

  Португалия: Бруну Родригеш Гонсалвеш, Андре Рейш Лопеш, Рикарду Франку Лима, Карлуш Тейшейра, Уго Лукаш Гаспар, Нуну Араужу Пиньейру, Эден ди Соуза Секейра, Жуан Секейра Жозе, Валдир Секейра, Флавиу Родолфу Круш, Руй Антониу душ Сантуш, Эурико Мануэл Коррея Пейшоту. Главный тренер — Жоржи Шмидт.

  Словакия: Михал Масны, Эмануэль Когут, Мартин Пипа, Юлиус Сабо, Роберт Гупка, Мартин Сопко, Мартин Немец, Михал Червен, Томаш Кмет, Бронислав Складаны, Лукаш Дивиш. Главный тренер — Владимир Придал.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Гильермо Фаласка
 Лучший нападающий:  Уго Гаспар
 Лучший блокирующий:  Эмануэль Когут
 Лучший на подаче:  Андре Лопеш
 Лучший на приёме:  Исраэль Родригес
 Лучший связующий:  Михал Масны
 Лучший либеро:  Карлуш Тейшейра
 Самый результативный:  Гильермо Фаласка

Ссылки 
 Сайт ЕКВ 

Волейбольная Евролига
Евролига